Прудник
 Гмина Прудник (польск. Gmina Prudnik) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Прудницкий повят, Опольское воеводство
 Прудник — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Прудницкий повят
 Прудник — река в Польше и Чехии
 Прудник — деревня в Боровичском районе Новгородской области России

Фамилия 
 Прудник, Даниил Эдуардович (род. 2004) — белорусский футболист

См. также 
 Прудники
 Прудников